Непростительный грех (часто непроща́емый грех, ве́чный грех) — хула на Святого Духа, концепция греха в христианской теологии, который не может быть прощён. Находясь в состоянии этого греха, человеку невозможно достичь спасения и вечной жизни с Богом.

Происхождение концепции 
Происхождение понятия восходит к ответу Иисуса Христа на заявления его оппонентов о том, что чудесные исцеления являются работой Вельзевула:

 (предыстория событий освещена в Евангелии от Луки 11:14-23)

Концепция получила дальнейшее развитие в Послании апостола Павла к Евреям:
«Ибо невозможно — однажды просвещённых, и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших, опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются [Ему]». (Послание к Евреям 6:4-6)
«Земля, пившая многократно сходящий на неё дождь и произращающая злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога; а производящая терния и волчцы негодна и близка к проклятию, которого конец — сожжение.» (Послание к Евреям 6:7-8)

Возможность покаяния 
Тем не менее, согласно толкованию авторитетных христианских богословов, комментировавших этот вопрос за историю Церкви, непростительным является именно само состояние отвержения действий Святого Духа, а не произнесённое слово или суждение; упорство и пребывание в грехе, а не юридический факт. Так, в толковании блаженного Феофилакта Болгарского можно прочесть:
«Таким образом, когда иудеи видели, что Господь ел и пил, что Он общался с мытарями и блудницами и делал все прочее, свойственное Ему как Сыну Человеческому, и потом порицали Его как ядцу и винопийцу, то в этом они достойны извинения и в сем не потребуется от них покаяния, поелику они соблазнились, как им казалось, не без причины. Но когда видели, что Он творит и чудеса, и, однако, клеветали и хулили Святого Духа, называя это бесовским делом, как им отпустится этот грех, если не покаются? Итак, знай, что кто хулит Сына Человеческого, видя Его живущим по-человечески, и называет Его другом блудников, чревоугодником и винопийцею за то, что Христос так поступал, то такой человек, если и не покается, не даст в том ответа, он получит прощение, потому что под покровом плоти не предполагал в Нем Бога. Но кто хулит Святого Духа, то есть духовные дела Христовы, и называет их бесовскими, тот, если не покается, не будет прощен, поелику не имел никакой благовидной причины к хуле, как, например, тот, кто клеветал на Христа, видя Его среди блудников и мытарей». (Толкование на Евангелие от Матфея)

Далее, всё у того же Феофилакта Болгарского, можно получить подтверждение этой мысли в толковании уже к Евангелию от Марка:
«То, что Господь говорит здесь, означает следующее: что люди, согрешающие во всем прочем, еще могут извиняться чем-нибудь и получить прощение по Божию снисхождению к слабости человеческой. Например, кои называли Господа ядцею и винопийцею, другом мытарей и грешников, те получат прощение в этом. Но когда видят, что Он творит несомненные чудеса, и между тем хулят Духа Святого, то есть чудотворения, происходящие от Святого Духа, тогда как они получат прощение, если не покаются? Когда соблазнялись плотию Христовой, то в этом случае, хотя бы и не покаялись, будут прощены как люди соблазнившиеся, а когда видели Его творящим дела Божии и все еще хулили, как будут прощены, если останутся нераскаянными?» (Толкование на Евангелие от Марка)

Ещё чётче эту мысль артикулирует один из наиболее авторитетных богословов ранней Церкви святой Афанасий Великий:
Итак, сам Христос именует Божество Слова Духом Святым, как и Самарянке сказал: «дух есть Бог» (Ин. 4:24), а человечество Слова – Сыном Человеческим (Ин. 13:31); ибо говорит: «ныне прославися Сын Человеческий». И иудеи, оскорблявшие всегда Бога, в отношении ко Христу впадали в сугубую хулу. Одни, соблазняясь плотью Его, тем, что Он Сын Человеческий, почитали Его пророком, а не Богом, и называли «ядцею и винопийцею» (Мф. 11:19); и им даровал Он прощение; потому что полагалось тогда начало только проповеди, и для мира невместимо было уверовать в Бога, сделавшегося человеком. Почему и говорит Христос: «иже аще речет слово на Сына Человеческого», т. е. на тело Его, «отпустится ему». Ибо осмелюсь сказать, что и самые блаженные ученики не имели совершенного понятия о Божестве Его, пока не снисшел на них Дух Святой в день Пятидесятницы; потому что и по воскресении, «видевше его, поклонишася…, ови же усумнешася» (Мф. 28:17), однако-же не были за это осуждены. Но которые хулят Духа Святого, то есть, Божество Христово, и говорят, что «о веельзевуле, князе бесовстем, изгонит бесы» (Лк. 11:15), тем «не отпустится ни в сей век, ни в будущий». Заметить же надлежит, что Христос не сказал: не отпустится хулившему и покаявшемуся, но хулящему, т. е. пребывающему в хуле. Ибо достодолжное покаяние разрешает все грехи. (Беседы на Евангелие от Матфея) 

Кроме того, святой Иоанн Златоуст, говоря о тяжести данного греха, в словах Христа видит преимущественно педагогическое действие, призваное обратить узнающих себя в этих словах иудеев к покаянию и разотождествлению самих себя с этим богоборческим состоянием:
Таким, образом, уничтоживши клевету их, решивши их возражение и показавши их безрассудное упорство, Он напоследок устрашает их, поскольку в деле совета и исправления не маловажно и то, чтобы не только отвечать на все вопросы и убеждать, но и угрожать, что часто и делает тот, кто дает законы и советы. (Беседы на Евангелие от Матфея)

См. также 
 Богохульство

Христианская сотериология
Грехи в христианстве
Святой Дух